Hulen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hulen Township (Comanche County, Oklahoma)
 Hulen Township (Cotton County, Oklahoma)